Slovo asociace (z lat. ad-, k, a socius, společník) má více významů:

v běžném životě, v sociologii a v právu
 sdružování, spolčování
 spolky či organizace se slovem asociace v názvu, např. sportovní, profesní, odborné a jiné asociace
v ekonomii a managementu
 asociace (ekonomie) – forma ekonomické spolupráce různých podniků a firem
v psychologii
 asociace (psychologie) – spojení mezi jednotlivými psychickými vjemy, myšlenkami, pocity, náladami apod., jímž asociační hypotéza vysvětlovala myšlení vůbec;
 odtud také asociativní paměť, v níž se obsahy vybavují na základě podobnosti; v počítačích paměť, adresovaná obsahem
v přírodních vědách
 asociace (ekologie) – společný výskyt předmětů a objektů pocházejících z prostředí neživé i živé přírody
 asociace (fytocenologie) – společenstvo rostlin s charakteristickou druhovou skladbou a s typickou vazbou na okolní prostředí – základní fytocenologická jednotka
 hvězdná asociace – shluk hvězd, jež vznikly společně a mají společné astrofyzikální parametry
v informatice
 asociace (informatika) – přidružení jednotlivých souborů danému programu (softwaru)

Externí odkazy